Droga krajowa nr 14 (Czechy)
 Droga krajowa nr 14 (Polska)
 Droga krajowa nr 14 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 14 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A14